Ortswehrleiter ist eine Führungsfunktion bei Ortsfeuerwehren in:
 Sachsen, siehe Gemeindewehrleiter (Sachsen)
 Sachsen-Anhalt, siehe Gemeindewehrleiter (Sachsen-Anhalt)